Хие́танен () — финская фамилия. Известные носители:

 Хиетанен, Юрьё (1927—2011) — финский байдарочник.
 Хиетанен, Юусо (род. 1985) — финский хоккеист, защитник.

Другое 
  — остров в Финляндии.